Hibler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hibler (* 1933), deutscher Bergretter
 Leo von Hibler (Leo Nikolaus von Hibler zu Lebmannsport; 1884–1956), österreichischer Anglist
 Winston Hibler (1910–1976), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und -regisseur sowie Schauspieler und Off-Sprecher

Siehe auch:
 Hibbler
 Hiebler
 Hipler
 Hippler